Свіча — освітлювальній пристрій
 Свіча — стара назва одиниці сили світла, сучасна назва — кандела
 Свіча — дозована лікарська форма, те саме, що супозиторій
 Свіча запалювання — пристрій для запалювання робочої суміші в циліндрах двигуна внутрішнього згорання
 «Свіча» — пісня, слова якої поет Богдан Стельмах поклав на «Мелодію ля-мінор» Мирослава Скорика

Топонім 

 Свіча — річка в Івано-Франківській та Львівській областях, права притока Дністра

Див. також 
 Свєча — річка в Кіровській області, права притока Юми
 Свєча — селище міського типу, районний центр Кіровської області
 Свічка (значення)